Туда́н (Тудакан, Дюдень, Дедень) — ордынский царевич XIII века, брат хана Золотой Орды Тохты.

Известен тем, что во время борьбы за власть между великим князем Дмитрием Александровичем и его братом Андреем Александровичем, по поручению Ногая вступил на Русь со своим войском (Дюденева рать), выступив на стороне Андрея Александровича. Разорил многие русские города: Суздаль, Владимир, Москву, Муром, Коломну и другие.

Был настигнут войсками противника, потерпел поражение. Хан Дедень был убит в 1295 г. и, по преданию, похоронен на месте сражения, в районе села Деденево, получившего название в честь хана.

См. также 
 Щелкан Дудентьевич

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Джучиды
Персоналии:Золотая Орда
Военачальники Средневековья